Bridge Nine Records — музичний лейбл, який спеціалізується на виданні альбомів у стилі Хардкор-панку. Знаходиться у місті Бостон, штат Массачусетс. Заснований Крісом Ренном у 1995 році, проте перший офіційний реліз лейблу вийшов у 1996 році.

Список гуртів, які мають контакт з лейблом 

 Ambitions
 Anger Regiment 
 Betrayed
 Blue Monday
 Breaker Breaker
 Breathe In
 Carry On
 Ceremony
 Champion
 Cops and Robbers
 Crime In Stereo
 Cruel Hand
 Dead Swans
 Defeater
 Death Before Dishonor
 Death Threat
 The Distance
 Energy
 For The Worse
 Give Up the Ghost
 H2O
 Have Heart
 Holding On
 The Hope Conspiracy
 International Superheroes of Hardcore
 Louder Than Bombs
 Mental
 Miles Away
 New Found Glory
 No Turning Back
 No Warning
 Over My Dead Body
 On The Rise
 Outbreak
 Palehorse
 Paint It Black
 Panic
 Polar Bear Club
 Project X
 Ramallah
 Reaching Forward
 Ruiner
 Sick Of It All
 Sinners and Saints
 Slapshot
 Some Kind Of Hate
 Soul Control
 Stand and Fight
 Stars and Stripes
 Strike Anywhere
 Striking Distance
 Sworn In
 Ten Yard Fight
 Terror
 Think I Care
 Triple Threat
 The Trouble
 Verse
 Wrecking Crew

Американські лейбли звукозапису
Підприємства, засновані 1996
Музика Бостона
Засновані у США 1996